Кошки-мышки может назначать:

 «Кошки-мышки» — новелла Гюнтера Грасса.
 «Кошки-мышки — эстонский мультфильм Эльберта Туганова.
 «Кошки-мышки» () — венгерский фильм 1972 года, режиссёра Кароя Макка, номинация на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
 «Кошки-мышки» () — американская романтическая комедия 2006 года.
 «Кошки-мышки» () — французский комедийный фильм 2009 года, с Кьярой Мастроянни в главной роли.
 Кошки-мышки (фильм, 2018)
 «Кошки-мышки» — название 58-й серии мультсериала «Маша и Медведь».
 «Кошки-мышки» — название 2-й серии мультсериала «Сказочный патруль».
 «Кошки-мышки» — песня группы «КуБа», выпускницы Фабрики звёзд-5.